"Vídeo Show" pode ser:

 Vídeo Show, programa de televisão brasileiro da Rede Globo;
 Vídeo Show Retrô, um especial de final de ano, retrospectando os mais importantes acontecimentos do ano que vai passar.

Ver também 
 Vídeo Game, o quadro mais famoso do programa Video Show, é apresentado pela cantora, apresentadora e atriz Angélica.
 Vídeo Game Verão, um versão de verão do quadro Video Game do  programa Video Show, foi apresentado pelo apresentador, André Marques.

Desambiguação